

Sigle 
 Michael Jackson – cantante statunitense
 Marc Jacobs – stilista statunitense
 Mick Jagger – cantante britannico, membro del gruppo rock The Rolling Stones
 Michael Jordan – cestista statunitense
 Mary Jane Watson – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 MJ (Marvel Cinematic Universe) – personaggio del Marvel Cinematic Universe

Codici 
 MJ – codice vettore IATA di LAPA
 MJ – codice FIPS 10-4 del Montenegro
 MJ – codice ISO 3166-2:LY di al-Marj (Libia)

Altro 
 mJ – simbolo del millijoule
 MJ – simbolo del megajoule
 MJ – simbolo della massa gioviana